Нико́льск — деревня в Киренском районе Иркутской области. Входит в Киренское городское поселение.

Находится на левом берегу реки Лена, в 6 км к востоку от города Киренска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена